John McCartney ist der Name folgender Personen:

* John McCartney (Fußballspieler, 1866) (1866–1933), schottischer Fußballspieler und -trainer
 John McCartney (Fußballspieler, 1868) (1868–??), schottischer Fußballspieler